In 1908/09 werd het achtste Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Markse voetbalbond. 

FC Tasmania Rixdorf werd kampioen. De club mocht ook aantreden in de nationale eindronde, waar de club meteen verloor van Altonaer FC 1893.

1. Klasse

2. Klasse
Niet meer alle uitslagen zijn bekend.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Markse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1908/09